Tacaná kan syfta på:

 Tacana (språk) – ett officiella språk i Boliva
 Volcán Tacaná - vulkan i Mexiko och Guatemala

Guatemala 

 Municipio de Tacaná, kommun, <
 Tacaná (kommunhuvudort), Departamento de San Marcos,